Het seizoen 1998/99 was het 61ste seizoen van de Divizia A en het 81ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1998/99 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen
Competitievoetbal 1998/99